IJzeren Kruis (Duitsland), een Pruisische, en later een Duitse militaire onderscheiding
 IJzeren Kruis (België), een onderscheiding in België
 IJzeren Kruis (Oekraïense Volksrepubliek), een ridderorde in de Oekraïense Volksrepubliek